Gathenhielm kan syfta på:

 Gathenhielm – en svensk adelsätt och dess medlemmar
 Gathenhielmska huset – ett kulturminnesmärkt hus i Göteborg
 Gathenhielmska trädgården – en tidigare trädgård, nu till större delen offentlig park i Majorna, Göteborg
 Kulturreservatet Gathenhielm – ett kulturreservat i Majorna i Göteborg

Se även
 Lista över spårvagnar i Göteborg